Schwarze Schneid steht für:

 Äußere Schwarze Schneid (3255 m), Gipfel in den Ötztaler Alpen
 Innere Schwarze Schneid (3367 m), Gipfel in den Ötztaler Alpen
 Schwarze Schneid (2565 m), Gipfel im Steinernen Meer in den Berchtesgadener Alpen